Steinalb ist

 eine Alternativschreibung für die Steinalp in Rheinland-Pfalz
 ein Bachabschnittsname für den Queidersbach (Moosalbe) in Rheinland-Pfalz